Александр Сергеевич Никольский  ( — ) —- русский писатель, переводчик, педагог, общественный и государственный деятель.

Биография 

Родился в семье сельского дьячка.

В 1765—1776 учился в Троицкой духовной семинарии и по окончании семинарии был оставлен в ней учителем низших классов.

В 1779 году был переведён на должность преподавателя немецкого и французского языков.

В 1782 году переехал в Санкт-Петербург, где поступил учителем в Воспитательный дом.

В 1787 году Екатериной II Никольскому был пожалован чин коллежского асессора.

В 1790 году у него родился сын Павел Александрович Никольский, ставший заметным литератором, издевавшим, в частности, «Пантеон русской поэзии» (1815).

В 1792 году Никольский перешёл на государственную службу в Государственную экспедицию для свидетельствования счетов, затем в 1797 году был избран членом Берг-коллегии.

В 1802 году, будучи статским советником, Никольский был избран в Императорскую Российскую Академию и принимал активное участие в её деятельности: вместе с другими академиками рецензировал рукописи (напр., «Летописи» («История») Тацита в пер. С. Я. Румовского). В то же время дал резко отрицательные отзывы на энциклопедический словарь Иоанна Алексеева «Пространное поле» (в 1803) и на речь Т. С. Мальгина «О необходимом союзе разума и природных дарований с науками» (в 1812). Совместно с П. М. Карабановым Никольский принялся за составление словаря словесных наук.

В 1805 году Никольский был определён в Адмиралтейский департамент правителем канцелярии и ученым секретарем. По поручению морского министра Павла Чичагова Никольский взялся за составление учебника словесности, целью написания которого было объединение всех известных на то время сведений по грамматике, поэтике и риторике. В работе Никольский использовал своё раннее издание «Логика и риторика <…> для детей» (1790; 4-е изд. М., 1817). Изданные в Санкт-Петербурге его «Основания российской словесности» включили основные сведения по грамматике и литературе, а также были богато иллюстрированы многими примерами из русской поэзии XVIII — нач. XIX в. Этот «учебник для морских училищ», за который Никольский был награждён бриллиантовым перстнем, выдержал 6 изданий и переиздавался без каких-либо изменений. Однако уже на 7-е издание (СПб., 1830) в «Московском телеграфе» (1830. Ч. 36. № 21. С. 72—79) появилась первая резкая рецензия, в которой труд Никольского оценивался, как безнадежно устаревший и ставился вопрос о его замене.

В 1807 году императором Александром I Никольскому был пожалован чин действительного статского советника.

В 1810 году Никольский был избран почётным членом Общества любителей словесности, наук и художеств.

Переводческая деятельность 
А. С. Никольский внёс значительный вклад в перевод на русский язык иностранной литературы. Под его наблюдением студенты Троицкой духовной семинарии в 1779 году перевели с французского языка «Неподражаемое витийство Священного Писания» () Ш. Роллена. Перевод, изданный в 1780 году, был посвящён митрополиту Платону Левшину. Сам Никольский в 1780 перевёл с французского языка книгу Ш. Роллена «Прямая слава и истинное величество» с целью «воспитать в молодых людях благородное презрение к тому, чему почти все люди удивляются». На примерах из римской и новейшей истории переводчик вслед за автором призывал «жертвовать своею славою общественной пользе» и убеждал, что «истинное величество» состоит «в личных качествах и благородстве мыслей». Изданная в 1783 году книга также посвящалась митрополиту Платону. В 1784 году перевёл с французского языка и издал проникнутое философским оптимизмом компилятивное сочинение Л. де Бособра «Утешитель, или философское рассуждение о благе и зле мира сего» (). Также Никольским были осуществлены переводы с французского языка сочинений Ж.-Ж. Бартелеми «Путешествие молодого Анахарсиса в Грецию в середине четвертого столетия до нашей эры» () т. 2 (СПб., 1805) и Ж.-Ф. Лагарпа «Ликей, или Круг словесности древней и новой» (Lycée ou cours de littérature ancienne et moderne) (т. 4 СПб., 1811). Для Российской Академии Никольский выполнил перевод с французского языка двухтомника Ш. де Бросса «Рассуждения о механическом составе языков и физических началах этимологии» (, СПб., 1821. Ч. 1—2). Особо стоит отметить до сих пор единственный из существующих переводов с латинского языка на русский классического произведения по риторике Квинтиллиана — «Двенадцати книг риторических наставлений» (СПб., 1834).

Похоронен на Смоленском православном кладбище; могила утрачена.

Основные труды 
 «Логика и риторика» (, 1790; 5 изд.)
 Основания российской словесности (СПб., 1792; 7 изд. 1830)

Переводы 
 Неподражаемое витийство Священнаго писания, Объясненное по некоторым местам разсуждением г. Роллена Переведено с французскаго, онаго класса в Троицкой семинарии студентами, при смотрении французскаго и немецкаго языков учителя Александра Никольскаго 1779 года октября дня.- В Москве: В Университетской типографии, у Н.Новикова, 1780.- [8], 1-83, 94 [=84] с.;
 Прямая слава и истинное величество Перевел с французскаго, Троицкой семинарии учитель Александр Никольский.- М.: Иждивением Н.Новикова и Компании, 1783.- 136 с.
 Лагарп Ж. Ф.Ликей, или Круг словесности древней  и новой. Сочинение И. Ф. Лагарпа: В 5 ч. Спб., 1810-1814 (перевод 4 тома)
 де Броссе Ш. Рассуждение о механическом составе языков и физических началах этимологии / Пер. А. Никольского. СПб., 1821-1822
 Марка Фабия Квинтилиана Двенадцать книг риторических наставлений: / Пер. с лат. Имп. Рос. акад. чл. Александром Никольским и оною Акад. изд. - Спб.: Б. и., 1834. - 23 см. - Ч. 1-2

Примечания

Литература 
 
 С. И. Николаев, В. П. Степанов «НИКОЛЬСКИЙ Александр Сергеевич»//Словарь русских писателей XVIII века/Отв. ред. А.М. Панченко Вып. 1. (А-И). Л.: Наука, 1988, Вып. 2. (К-П). СПб.: Наука, 1999
 Записки учёного комитета Гл. морского штаба. — СПб., 1834. Ч. 11; Письма и зап. от разных лиц к гр. Д. И. Хвостову // Библиогр. зап. 1859. Т. 2. № 8; Смирнов. Троицкая семинария (1867)
 Сухомлинов. Рос. Академия. Вып. 2, 4, 5, 7, 8 (1875—1888)

Ссылки 
 Основания российской словесности. — 5-е издание. — СПб.: В типографии Ивана Глазунова, 1823 

Родившиеся 3 сентября
Родившиеся в 1755 году
Педагоги России
Переводчики России
Действительные члены Петербургской академии наук
Члены Академии Российской
Похороненные на Смоленском православном кладбище, чьи могилы утрачены